Стецовка — топоним:

 Стецовка (Звенигородский район) — село в Черкасской области, Украина.
 Стецовка (Ивано-Франковская область) — село в Ивано-Франковской области, Украина.
 Стецовка (Чигиринский район) — село в Черкасской области, Украина.